NK Hajduk je nogometni klub iz Brezja.

Trenutno se natječe u 3. ŽNL Međimurskoj.

Vanjske poveznice 

 NK Hajduk

Hajduk